Špičák kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Špičák (berg i Tjeckien, lat 50,93, long 14,65), 
 Špičák (berg i Tjeckien, Liberec, lat 50,86, long 15,07), 
 Špičák (berg i Tjeckien, Liberec, lat 50,70, long 14,55), 
 Spitzberg (berg i Tjeckien), Hradec Králové, 
 Královecký Špičák, berg, Hradec Králové, 
 Špičák (berg i Tjeckien, Hradec Králové, lat 50,59, long 16,25), 
 Špičák (berg i Tjeckien, lat 50,46, long 14,41), 
 Špičák (berg i Tjeckien, Olomouc), 
 Špičák (berg i Tjeckien, Plzeň), 
 Špičák (berg i Tjeckien, Karlovy Vary, lat 50,37, long 12,57), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar